Солихалл:

 Солихалл — город в Великобритании.
 Солихалл — метрополитенский район со статусом боро в графстве Уэст-Мидлендс (Англия)
 Солихалл Мурс — английский футбольный клуб из города Солихалл, Уэст-Мидлендс.